Тресна — название реки.

Белоруссия 
 Тресна — приток Днепра.

Россия 
 Тресна — приток Званы.
 Тресна — приток Луги.
 Тресна — приток Медведицы.
 Тресна — приток Оредежа.
 Тресна — приток Петенки.
 Тресна — приток Тигоды.
 Тресна — приток Черепети.